Johnson County kan syfta på flera amerikanska countyn

 Johnson County, Arkansas 
 Johnson County, Georgia 
 Johnson County, Illinois 
 Johnson County, Indiana 
 Johnson County, Iowa 
 Johnson County, Kansas 
 Johnson County, Kentucky 
 Johnson County, Missouri 
 Johnson County, Nebraska 
 Johnson County, Tennessee 
 Johnson County, Texas 
 Johnson County, Wyoming